Бладуд (), согласно исследованиям Гальфрида Монмутского, десятый легендарный король Британии, сын короля Руда Гуда Гудибраса. Его биография очень необычна. Отец отослал его в Афины учиться свободным искусствам. После смерти отца он вернулся на родину. С собой он привез 4 философов. Основал университет в Стэмфорде в Линкольншире.

Также он основал город Бат, который известен своими горячими термальными водами. Он построил этот город в честь богини Афины. История поисков термальних источников очень интересная. Бладуд заразился проказой в Афинах. После возвращения домой его арестовали из-за этой болезни. Бладуд смог сбежать и нашёл работу на ферме, где выращивали свиней. Однажды он заметил, что, свиньи куда-то уходят из фермы и возвращаются все в чёрной грязи. Он также заметил, что после этих купаний у свиней исчезают любые заболевания кожи. Бладуд проследил за свиньями и нашел термальные источники. С их помощью он вылечил проказу и только тогда вернулся во дворец и стал править страной.

Легенда утверждает, что Бладуд занимался некромантией, с помощью чего придумал крылья и научился летать. Он погиб во время полета, ударившись об стену или упавши на землю.

Литература 

 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966
 John Clark, Bladud of Bath: The archaeology of a legend, Folklore vol. 105 (1994), 39-50.

Легендарные короли Британии